Lamamié de Clairac puede referirse a:

 Juan Lamamié de Clairac y Trespalacios, político español, parlamentario en 1907.
 José María Lamamié de Clairac y de la Colina, político español, parlamentario durante la Segunda República.